AU poate fi:
 Aur, element chimic cu simbolul Au
 Australia, codul ISO al acestei țări
 .au, domeniu de internet de nivel superior, pentru Australia
 Austria, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Au (Breisgau), localitate în landul Baden-Württemberg, Germania
 Au am Rhein, comună din landul Baden-Württemberg, Germania
 Au in der Hallertau, comună din landul Bavaria, Germania
 Au pair, în franceză „egal cu”, termen ce definește o persoană tânără care locuiește în condiții de egalitate cu o familie dintr-o țară străină.